Sobór konstantynopolitański I (381) 
 Sobór konstantynopolitański II (553)
 Sobór konstantynopolitański III (680-681)
 Sobór konstantynopolitański IV (869-870)
 Sobór konstantynopolitański V (1341;1347;1351)